Екатери́на Ива́новна За́рина (урожденная Но́викова; 1 октября 1837 — 25 января 1940) — русская писательница, мемуаристка.

Биография 
Екатерина Ивановна Зарина родилась 1 октября 1837 года (по некоторым данным в 1835-м) в городе Анапе. Долгое время жила в Сердобске и селе Пяша Сердобского уезда Пензенской губернии. Закончила в Пензе дворянский пансион. В 1859 году переехала в Санкт-Петербург. Сотрудничала с журналом «Современник», газетой «Русь», журналом «Русский паломник». Екатерина Ивановна автор многих рассказов, повестей, пьес. Её одна из самых значимых работ — роман «Николай Бронский». В её воспоминаниях есть страницы, посвященные Пензе.

Екатерина Ивановна Зарина была замужем за Зариным Ефимом Федоровичем, литературным критиком, поэтом, переводчиком.

Мать Андрея Ефимовича (1862—1929) и Федора Ефимовича (1870— не ранее 1941) Зариных — писателей и литературоведов, и Сергея Ефимовича, архитектора.

Начала литературную деятельность в «Современнике» Некрасова: в декабре 1863 года было анонимно напечатано её первое произведение, рассказ «Питомцы».

На склоне лет писала мемуары. Мемуары объёмом почти 900 страниц рукописного текста остаются до сих пор неизданными. Екатерина Ивановна более полувека была близка к литературным кругам Петербурга. В частности, она не раз встречалась с издателем журнала «Отечественные записки» А. А. Краевским.

Екатерина Ивановна Зарина скончалась на 103 году жизни в городе Пушкин, под Ленинградом 25 января 1940 года.

Публикации 
 
 
 роман «Разбитая жизнь», СПб., 1894
 «За честь», М., 1898
 «Неприступная», 1898
 роман «Князь Борис Тишин», СПб., 1904
 «В плену у горцев», М., 1915
 рассказ «Питомцы», 1863
 роман «Николай Бронский»
 «Три друга» М., 1910, 1917

Примечания

Литература 
 Савин О. М. Зарины // Пензенская энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. — С. 191—192.
 Некролог // Лит. газ. — 1940. — № 7 (858; 5 февр.). — С. 6.

Ссылки 
 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
 Бековский район Пензенской области

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Русские писатели XX века
Похороненные на Казанском кладбище
Столетние долгожительницы СССР
Персоналии:Сердобск
Персоналии:Пяша (Бековский район)